Big Girls Don't Cry (Fergie), een single van Fergie uit 2007
 Big Girls Don't Cry (film), een Duitse film uit 2002 van regisseur Maria von Heland